Кубок Полинезии 1998 был вторым розыгрышем Кубка Полинезии, он также выполнял функции отборочного турнира Кубка наций ОФК 1998 года в зоне Полинезии. Турнир прошёл на Островах Кука со 2 по 8 сентября 1998 года.

 и  получили путёвки в финальный турнир Кубка наций ОФК 1998 года.

Ссылки 

Кубок Полинезии 1998 на RSSSF

1998 год в футболе